

Cinema
Cargo – film del 1981 diretto da Serge Dubor
Cargo – film del 1990 diretto da François Girard
Cargo – film del 2006 diretto da Clive Gordon
Cargo – film del 2009 diretto da Ivan Engler e Ralph Etter
Cargo – film del 2012 diretto da Carlo Sironi
Cargo – film del 2013 diretto da Ben Howling e Yolanda Ramke
Cargo – film del 2017 diretto da Ben Howling e Yolanda Ramke
 Cargo – film del 2018 diretto da James Dylan

Letteratura 
Cargo – romanzo del 1935 di Georges Simenon

Musica
Cargo – album dei Men at Work
Cargo Records – casa discografica 
Cargo Music – casa discografica statunitense

Videogiochi 
 CARGO – videogioco del 2016

Trasporti
Cargo – qualsiasi mezzo di grandi dimensioni destinato esclusivamente al trasporto di merci
Nave cargo
Aereo cargo
Cargo – società del gruppo Trenitalia
Ford Cargo – autocarro prodotto dalla Ford statunitense

Altro
Sistema cargo – tipo di organizzazione laico-religiosa delle tribù mesoamericane precolombiane
Culto del cargo -  culto di tipo millenarista-sincretico apparso in alcune società tribali melanesiane in seguito all'incontro con popolazioni occidentali